Cà dei Bianchi ima više značenja:
 Cà dei Bianchi, Alessandria
 Cà dei Bianchi, Vercelli